C13H10O5 – formula molecolare dell'isopimpinellina
C13H10O5 – formula molecolare della pimpinellina

Formule molecolari